Erie puede referirse a:

 Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE).
 Erie, localidad del estado de Pensilvania, en Estados Unidos.
 Nación del Gato, también conocidos como los indios erie, por vivir en el lago Erie.
 Erie, localidad de Colorado, Estados Unidos.
 Erie, estación del metro de Filadelfia, Pensilvania.
 Lago Erie es un lago de Estados Unidos y Canadá que forma parte de los Grandes Lagos.